Özel ist ein türkischer weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname. Özel hat die Bedeutung die bzw. der „Besondere“.

Namensträger

Familienname 
 Feryal Özel (* 1975), türkische Astrophysikerin
 İsmet Özel (* 1944), türkischer Dichter und Essayist
 Necdet Özel (* 1950), türkischer Generalstabschef
 Şaban Özel (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Yunus Özel (* 1987), türkischer Ringer

Sonstiges 
 Polis Özel Harekat, eine Spezialeinheit der türkischen Polizei

Siehe auch 
 Özel Surp Haç Ermeni Lisesi, ein privates Gymnasium in Istanbul, siehe Surp Haç Ermeni Lisesi
 Özel Alman Lisesi, siehe Deutsche Schule Istanbul
 Özel Kuvvetler, eine Spezialeinheit der türkischen Streitkräfte, siehe Bordo Bereliler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname